Noualhier est un patronyme porté notamment par :

 Armand Noualhier (1803-1885), homme politique français ;
 Maurice Noualhier (1860-1898), entomologiste français.

Homonymie de patronyme